Коромандел (, ):

 Коромандел — муниципалитет в Бразилии.
 Коромандел — полуостров в Новой Зеландии.
  — город в Новой Зеландии.
  — избирательный округ в Новой Зеландии.
  — железнодорожная станция в пригороде г. Аделаида, Австралия.
  — корабли флота Великобритании.

См. также 
 Коромандельский берег — побережье Индостана.
 Коромандельское чёрное дерево — вид деревьев.
  — холмистая гряда на полуострове Коромандел.
  — бывшая голландская колония в Индии.
  — пригород г. Аделаида, Австралия.
  — вид деревянных ширм.